Talisay (Batangas), een gemeente in de Filipijnse provincie Batangas;
Talisay (Camarines Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Camarines Norte;
Talisay (Cebu), een stad in de Filipijnse provincie Cebu;
Talisay (Negros Occidental), een stad in de Filipijnse provincie Negros Occidental.